John Floyd (1572-1649) – religioso inglese
 John Floyd (1769-1839) – politico statunitense, rappresentante dello stato della Georgia
 John Floyd (1783-1837) – politico statunitense, rappresentante dello stato della Virginia
 John Buchanan Floyd (1806-1863) – politico statunitense, governatore della Virginia
 John Buchanan Floyd (1854-1935) – politico statunitense
 John Charles Floyd (1858-1930) – politico statunitense
 John E. Floyd – (1937) economista
 John Gelston Floyd (1806-1881) – politico statunitense
 Sir John Floyd (1748-1818) – militare inglese